Сада — топоним:

 Сада (праздник) — праздник, в Таджикистане ежегодно отмечается 30 января.
 Сада (Гоа) —  населенный пункт в штате Гоа, Индия
 Сада (Ла-Корунья) — город в Испании, в Галисии
 Сада (Майотта) — населённый пункт и коммуна на Майотте.
 Сада (Наварра) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Сада (Удмуртия) — село в Ярском районе Удмуртии
 Сада — посёлок в медье Пешт Венгрии
 Сада (приток Лекмы)
 Сада (приток Чепцы)

Персоналии 
 Сада, Виктор (род. 1984) — испанский профессиональный баскетболист.
 Сада, Даниэль (1953—2011) — мексиканский писатель и поэт.
 Сада, Кэйдзи (1926—1964) — японский киноактёр, популярный в середине XX века.
 Сада, Масаси (род. 1952) — японский певец, поэт, композитор, писатель, актёр и продюсер.
 Сада, Токухэй (1909—1933) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.